ISO 8859-4, znane taż jako Latin-4 bądź "północnoeuropejskie" – 8-bitowym kodowaniem znaków, będącym częścią standardu ISO/IEC 8859. Pierwotnie zostało ono zaprojektowane do pokrycia języków estońskiego, łotewskiego, litewskiego, grenlandzkiego i lapońskiego. Kodowanie to w znacznej części zostało zastąpione przez ISO 8859-10 i Unicode.

Tablica kodów 

W powyższej tabeli, znak o kodzie 0x20 jest zwykłą spacją, 0xA0 jest spacją niełamliwą, a znak 0xAD jest miękkim myślnikiem, który to nie powinien pojawić się we wszystkich, zgodnych przeglądarkach.

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z ISO 8859-4 w Unicode.

Gdzie „ZK” oznacza znak kontrolny.

ISO 8859-04
Język litewski